

Letteratura 
 Accettazione (Acceptance) – romanzo di Jeff VanderMeer del 2014

Musica 
 Acceptance – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Acceptance – film per la televisione del 2009 diretto da Sanaa Hamri

Pagine correlate 

 Accettazione (disambigua)